All the Women I Am — двадцать шестой студийный альбом американской кантри-певицы Рибы МакИнтайр, выпущен 9 ноября 2010 на лейбле Valory Music Group.

Альбом достиг номера семь в чарте Billboard 200 с продажами 64174 копий в первую неделю релиза. All the Women I Am получил в целом положительные отзывы от большинства музыкальных критиков.

Заглавный сингл «Turn On the Radio» стал хитом, возглавив чарт Billboard Hot Country Songs, став рекордным 25 синглом Ребы, поднявшимся на вершину чарта. Он также достиг номера 53 в чарте Billboard Hot 100 и 67 в Canadian Hot 100. Альбом также включает в себя кавер-версию песни Beyoncé If I Were a Boy.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Рибы Макинтайр